Este Anexo reúne uma Listagem de todas as Canções já gravadas e/ou apresentadas pela Cantora, Compositora e também Atriz da Nickelodeon Victoria Justice, por suas respectivas gravadoras Columbia Records, Nickelodeon Records e/ou Sony Music Entertainment.

 A Thousand Miles
 All I Want Is Everything
 Beggin' On Your Knees
 Best Friend's Brother
 Freak The Freak Out
 I Want You Back
 Make It Shine
 You're The Reason

Parcerias 
Lista de Músicas que Victoria Justice Não esteve sozinha nas gravações.

OBS.: Até o momento, Todas as parcerias envolvendo a Cantora esteve relacionado ao seriado que protagoniza no canal de TV por assinatura, Nickelodeon, Brilhante Victória (Presentes na Trilha Sonora da série: VICTORiOUS: Music From The Hit TV Show) Ou ao seu 1º Filme filiado ao Canal Spectacular!.

 Favorite Food (With VICTORiOUS Cast)
 Finally Falling (Feat. Avan Jogia)
 Leave It All To Shine (Feat. Miranda Cosgrove)
 Lonely Love Song (Feat. Simon Curtis)
 On The Wings Of A Dream (Feat. Simon Curtis)
 Song 2 You (Feat. Leon Thomas III)
 Tell Me That You Love Me (Feat. Leon Thomas III)
 Things We Do For Love (Feat. Simon Curtis)

Covers 
Músicas de outros artistas originalmente, Gravadas e/ou Apresentadas por Victoria Justice.

Outras Canções 
Canções que Victoria, esteve presentes na gravações apenas como 2ª Voz (Backing Vocal) não tendo o Vocal principal. 

(Obs.: Até o momento todas da trilha sonora de Spectacular!) Carece de fontes

 "Everything Can Change" por Tammin Sursok
 "Eye Of The Tiger" por Nolan Gerard Funk & Tammin Sursok

músicas de Victoria Justice
Victoria Justice